Brestovo este numele mai multor localități din Bosnia și Herțegovina, Bulgaria și Serbia:

Bosnia și Herțegovina 

 Brestovo, sat în Stanari, Republika Srpska, Bosnia și Herțegovina

Bulgaria 

 Brestovo, sat în Comuna Simitli, Regiunea Blagoevgrad, Bulgaria
 Brestovo, sat în Obștina Loveci, Regiunea Loveci, Bulgaria

Serbia 
 Brestovo, sat în Comuna Despotovac, Districtul Pomoravlje, Serbia
 Brestovo, sat în Comuna Novi Pazar, Districtul Raška, Serbia
 Brestovo, sat în Comuna Vladičin Han, Districtul Pčinja, Serbia